Андрей Михайлович Волконский:
 Волконский, Андрей Михайлович (ум. 1668) — русский военачальник.
 Волконский, Андрей Михайлович (1933—2008) — русский композитор и музыкант, клавесинист.